Osoby o tym nazwisku:
 Dan McGillis – kanadyjski hokeista
 Kelly McGillis – amerykańska aktorka